

Geografia 
 Grodzisk Mazowiecki – comune urbano-rurale polacco nel voivodato della Masovia
 Maków Mazowiecki – città polacca del distretto di Maków nel voivodato della Masovia
 Mińsk Mazowiecki – città polacca del distretto di Mińsk nel voivodato della Masovia
 Nowy Dwór Mazowiecki – città polacca del distretto di Nowy Dwór Mazowiecki nel voivodato della Masovia
 Ożarów Mazowiecki – comune urbano-rurale polacco del distretto di Varsavia Ovest, nel voivodato della Masovia
 Tomaszów Mazowiecki – città polacca del distretto di Tomaszów Mazowiecki nel voivodato di Łódź

Persone 
 Tadeusz Mazowiecki – giornalista, politico, autore, filantropo e operatore sociale polacco